Эстер Мартинес (;  — ) — американский лингвист и сказительница родом из индейского народа тева, проживающего в штате Нью-Мексико. Помимо своего имени по паспорту, носила также имя на родном языке P’oe Tsawa («синяя вода») и была также известна под рядом творческих псевдонимов, в том числе Ko’oe Esther («тётя Эстер»).

Первоначально проживала вместе с родителями в г. Игнасио в штате Колорадо, позднее — у своего деда и бабки в Оке-Овинге. Училась в Индейской школе Санта-Фе и Индейской школе Альбукерк, окончила среднее образование в 1930 году. После окончания школы она занималась воспитанием своих десятерых детей, также подрабатывала как повар и уборщица. В середине 1960-х годов, когда она работала в Средней школе имени Дж. Кеннеди для народов пуэбло, она познакомилась с лингвистом, который попросил её помочь ему в документировании памятников языка тева. В 1974—1989 Мартинес преподавала язык тева в посёлке Оке-Овинге. Она впервые перевела на язык тева Новый завет в сотрудничестве с Обществом переводчиков Библии имени Уиклифа. Также она опубликовала серию рассказов под заголовком «Моя жизнь в пуэбло Сан-Хуан» в 2004 в издательстве Иллинойсского университета. Получила почётную степень бакалавра искусств в сфере раннего детского образования от Колледжа Северного Нью-Мексико в 2006 году.

16 сентября 2006 Мартинес возвращалась домой из г. Вашингтона, где ей вручили Премию «Национальное наследие» (:en:National Heritage Fellowship) Национального фонда искусств (:en:National Endowment for the Arts). Близ города Эспаньола в штате Нью-Мексико в её машину врезался автомобиль с пьяным водителем, в результате чего она погибла.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20061025040338/http://www.indiancountry.com/content.cfm?id=1096413579
 https://web.archive.org/web/20071008114800/http://www.arts.endow.gov/honors/heritage/Heritage06/Martinez.html
 http://www.freenewmexican.com/news/49379.html
 http://www.freenewmexican.com/news/49437.html
 https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/18/AR2006091801264.html
 http://www.lamonitor.com/articles/2007/04/18/headline_news/news01.txt
 NPR radio appreciation with sound clip of her storytelling
 https://web.archive.org/web/20090103055914/http://wilson.house.gov/Neighbors.aspx?ID=323
 http://voices.cla.umn.edu/vg/Bios/entries/martinez_esther.html
 http://www.press.uillinois.edu/books/catalog/65hxt7nn9780252028892.html
 http://www.governor.state.nm.us/press/2007/july/071807_01.pdf
 http://www.rlnn.com/ArtOct07/UofMStudentaicFundMellonFellowship.html
 https://santafe.com/Pages/2048
 https://archive.is/20130202091643/www.santafenewmexican.com/Local%20News/-A-way-to-honor-her-spirit-
 http://www.niea.org/media/news_detail.php?id=420&catid=
 https://web.archive.org/web/20110716004914/http://www.santafe.com/Pages/2031

Индеанисты